Натуральне число 219
 219 рік до нашої ери
 219 рік нашої ери